Kikki Danielsson
Alx Danielsson
Thomas Danielsson
Bengt Danielsson
Helgi Daníelsson
Desambiguações de sobrenomes